Милюнцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Милюнцы — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Милюнцы — деревня в Вороновском районе Гродненской области.